Speziali  – plurale di Speziale
 Fortunato Speziali – economista italiano
 Vincenzo Speziali – imprenditore, politico e ingegnere italiano

Pagine correlate

 Speziale (disambigua)
 Arte dei Medici e Speziali